Debayle ist der Familienname folgender Personen:

 Luis Somoza Debayle (1922–1967), nicaraguanischer Präsident (1956–1963)
 Yann Debayle (* 1981), französischer Biathlet